Société Belge Radio-electrique, Belgische producten van radiotoestellen.
 Sequencing batch reactor, een type reactor waarin waterzuiverings- of industriële processen plaatsvinden
 Scarff- Bloom-Richardson-classificatie, meeteenheid bij borstkankeronderzoek.
 Spectral band replication, audiocoderingstechniek verwerkt in AAC+
 Stichting Bouwresearch
 Styreen-butadieenrubber, een elastomeer
 Standard Business Reporting